Corridoni può riferirsi a:

Filippo Corridoni, personaggio storico italiano del XX secolo
Filippo Corridoni, sommergibile italiano che operò nella seconda guerra mondiale